Genkō désigne :

 La première ère Genkō, créée pour marquer l'accession au trône de l'empereur Go-Daigo 
 La deuxième ère Genkō du règne de l'empereur Go-Daigo, durant laquelle survient la guerre civile appelée Genkō no ran.
Les deux tentatives d'invasions mongoles du Japon sont connues en japonais sous le nom global de Genkō.
Genkō  (1290-1367) était un moine bouddhiste.